Sovjak je lahko:
 Sovjak, Bosanska Gradiška
 Sovjak, Hrvaška
 Sovjak (Slovenija)